Stephen ou Steven Greene peut faire référence à :

  (1949-), homme politique canadien
  (1917–1999), artiste américain
 , PDG de la société de médias Rockcorps
Stephen Greene, pseudonyme du réalisateur David O. Russell dans la veine d'Alan Smithee
  (1982-), ancien footballeur australien

Voir aussi
Steven Green